EME může být:
 Encrypted Media Extensions – webový standard
 EME () – radiové spojení odrazem od Měsíce